PPP2R5C () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 524 амінокислот, а молекулярна маса — 61 061.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, хромосомах, центромерах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки